David MacLennan ist der Name folgender Personen:

* David MacLennan (Biochemiker) (1937–2020), kanadischer Biochemiker
 David MacLennan (Schauspieler) (1948–2014), schottischer Schauspieler und Theaterproduzent